USS Heron (AM-10), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Heron (AMS-18), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS-1-klasse.
 USS Heron (1994), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.